Toot Hill et Toothill sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
Jack Toothill (1866-1947), joueur anglais de rugby à XV

Toponyme

, village de l'Essex
Toothill, hameau près de Swindon dans le Wiltshire
Toothill, hameau du Yorkshire de l'Ouest

Voir aussi
, formation géologique de Staten Island, New York

Homonymie de toponyme